Lone Oak ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lone Oak (Georgia)
 Lone Oak (Kansas)
 Lone Oak (Kentucky)
 Lone Oak (Maryland)
 Lone Oak (Oklahoma)
 Lone Oak (South Carolina)
 Lone Oak (Tennessee)
 Lone Oak (Texas)
 Lone Oak (Virginia)
 Lone Oak (West Virginia)
 Lone Oak Mill (Virginia)
 Lone Oak Township (Missouri)